Fortăreața Belvoir (Israel), cetate a cavalerilor cruciați

 Castelul Belvoir (Anglia)